1, het jaar 1
1 (getal), het getal 1
1 (The Beatles), een album van de Beatles
1 (film), Amerikaanse film uit 2017

Zie ook 
 One (doorverwijspagina)